Михаи́л Наза́ров:
 Назаров, Михаил Александрович (1949—2016) — российский геолог.
 Назаров, Михаил Алексеевич (1927—2019) — советский и российский живописец.
 Назаров, Михаил Андреевич (род. 1994) — российский прыгун с трамплина.
 Назаров, Михаил Викторович (род. 1948) — российский писатель и публицист, деятель монархического движения.
 Назаров, Михаил Георгиевич (1931—2008) — советский и российский экономист, профессор МЭСИ.
 Назаров, Михаил Григорьевич (1878—1932) — машинист паровоза, участник революций 1905—1907 и 1917 годов.
 Назаров, Михаил Иванович (?—1887) — городской голова Самары в 1873—1874 годах.
 Назаров, Михаил Иванович (1882—1942) — советский ботаник-флорист.
 Назаров, Михаил Николаевич (1920—2015) — советский партийный деятель, Герой Социалистического Труда (1971).
 Назаров, Михаил Семёнович (1897—1978) — советский военный деятель, генерал-майор.